Love for Sale kan syfta på:

Love for Sale (Cole Porter-låt) – en sång från 1930-tals-musikalen The New Yorkers.
 Love for Sale (låt av Jonas Berggren) – en sång av Jonas Berggren från 1998
Love for Sale (Motörhead-låt) – en sång från albumet Snake Bite Love (1998).
Love for Sale (musikalbum av Boney M.) – musikalbum av Boney M. från 1977.
Leisure Suit Larry 7: Love for Sail! – datorspel från 1996.
Love For Sale album av artisterna Tony Bennett och Lady Gaga från 2021